Тихая — фамилия, а также наименование различных объектов.

 Тихая Здена (род. 1952) — чехословацкая гребчиха.

Бухты 
 Тихая — бухта залива Петра Великого во Владивостоке.
 Тихая — бухта в микрорайоне Хоста Хостинского района Сочи.
 Тихая — бухта острова Гукера.
 Тихая — бухта под Коктебелем на юго-восточном берегу Крыма.

Железнодорожные станции 
Россия
 Тихая — станция Пермского региона Свердловской железной дороги в одноимённой деревне Добрянского городского округа Пермского края.
 Тихая — станция Сургутского региона Свердловской железной дороги в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.
 Тихая — станция Дальневосточной железной дороги в одноимённом селе Макаровского городского округа Сахалинской области.

Япония
  — станция в Японии на линии Кагосима компании JR Kyushu.

Реки 
 Тихая (приток Дона) — в Ростовской области.
 Тихая (приток Ульбы) — в Восточно-Казахстанской области.
 Тихая (приток Синегорки) — в Приморском крае.
 Тихая — протока из озера Вуокса в Ладожское озеро, Ленинградская область.
 Тихая — приток Катуни в Республике Алтай.
 Тихая — приток Уса в Красноярском крае. 
 Тихая — на острове Котельный, приток Балыктаха.
 Тихая — на острове Сахалине.
 Тихая (река, впадает в Кроноцкий залив) — на Камчатке.
 Тихая (приток Камбальной) — на Камчатке.
 В ГВР 49 рек

Япония 
 — японский термин, топоним и имя:

 «Тихая» — корабль японского императорского флота.
  — вид японского одеяния
  (род. 1979) — японская писательница
  — японский замок, разрушенный во время Реставрации Кэмму
  — село в префектуре Осака, объединённое в 1956 году с селом Акасака, образовав село Тихаяакасака
 Тихая Аясэ — главный персонаж манги и аниме Chihayafuru

Населённые пункты 
 Тихая — деревня в Добрянском городском округе Пермского края.

См. также 
 Бухта Тихая
 Тихая улица